

Patronymie
 Alan Sunderland (1953-), un footballeur anglais ;
 Dylan Sunderland (1996-), un coureur cycliste australien.

Toponymie

 Sunderland est une ville et un port d'Angleterre ;
 Sunderland est une ville du comté de Bennington, dans l'État du Vermont, aux États-Unis ;
 Sunderland, une ville dans le Massachusetts aux États-Unis.

Sport
Sunderland Association Football Club club de football anglais de la ville de Sunderland

Armement
 Le Short S.25 Sunderland est un hydravion de la Seconde Guerre mondiale

Théâtre
 Sunderland est une pièce de théâtre de Clément Koch jouée pour la première fois au Petit Théâtre de Paris en 2011.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de patronyme